XIII Halowe mistrzostwa Europy w hokeju na trawie mężczyzn odbyły się w Jekaterynburgu w dniach 18-20 stycznia 2008. Uczestniczyło w nich 8 reprezentacji narodowych. Tytułu mistrzowskiego bronił zespół Niemiec, natomiast wicemistrzowskiego Polacy.

Rozgrywki grupowe

Grupa A

Wyniki 
 18 stycznia 2008 

 19 stycznia 2008

Tabela

Grupa B

Wyniki 
 18 stycznia 2008

 19 stycznia 2008

Tabela

Miejsca 5-8

Wyniki 
 19 stycznia 2008   (3B - 4A oraz 3A - 4B)

 20 stycznia 2008   (4A - 4A oraz 3A - 3B)

Tabela

Miejsca 1-4

Wyniki 
 19 stycznia 2008   (1B - 2A oraz 1A - 2B)

Mecz o 3 miejsce 
 20 stycznia 2008 14:30

Finał 
 20 stycznia 2008 15:45

ZWYCIĘZCA HME 2008

Rosja PIERWSZY TYTUŁ

Końcowa klasyfikacja 13. Halowych Mistrzostw Europy mężczyzn 

 Polacy i Szwajcarzy zagrają za dwa lata w Mistrzostwach Europy drugiej dywizji

Reprezentacja Polski na Halowe Mistrzostwa Europy 
Trener:  Zbigniew Rachwalski

Mistrzostwa Europy w hokeju na trawie mężczyzn
2008 w sporcie